Murakami (村上 "satul de sus") este un nume de familie japonez, al 35-lea cel mai frecvent nume de familie în Japonia. S-ar putea referi la mai multe utilizări:

Astronomie 
 3295 Murakami, planetă minoră
 Murakami (crater), crater de impact, aflat pe partea invizibilă a Lunii

Clan feudal 
 Clanul Murakami, un clan din Japonia feudală

Oameni 
 Împăratul Murakami, împărat al Japoniei din (secolul 10, era noastră)
 Daisuke Murakami, patinator artistic japonez
 Daisuke Murakami, snowboarder
 Genzo Murakami (村上元三), romancier contemporan târziu
 Glen Murakami, animator
 Haruki Murakami (村上春樹), romancier contemporan
 Jimmy Murakami, cunoscut și sun numele să la naștere, Teruaki Murakami (村上輝明), animator și regizor ale cărei filme cuprind și adaptările lui Raymond Briggs Omul de zăpadă și Când vântul suflă
 Kanako Murakami (村上 佳菜子), patinator artistic japonez
 Maki Murakami, artist al genului manga
 Masanori Murakami, jucător de baseball din Major League Baseball, joacă pentru echipa San Francisco Giants
 Megumi Murakami, cântăreț de muzică pop japonez, membru al formației Cute
 Ryu Murakami (村上龍), scriitor și realizator de filme japonez contemporan
 Shingo Murakami (村上信五), membru al formației japoneze de boyband Kanjani8
 Takashi Murakami (村上隆), cunoscut artist plastic japonez contemporan, fondatorul mișcării artistice Superflat
 Yoshiaki Murakami (村上世彰), raider corporatist și președinte al firmei M&A Consulting

Personaje de ficțiune 
 Gennosuke Murakami, from the Usagi Yojimbo comic book series
 Kyouji Murakami, from the Tokusatsu TV series, Kamen Rider 555
 Masaki Murakami, from the manga/anime series Guyver
 Murakami Yagami, from the manga/anime series Blue Seed
 Murakami Natsumi, from the manga/anime series Negima! Magister Negi Magi
 Murakami Yuu from the manga/anime series Shin_Megami_Tensei:_Persona_4#Anime
 Manzanar Murakami from Karen Tei Yamashita's novel "Tropic of Orange"

Locuri 
 Murakami (Murakami, Niigata), localitate din prefectura Niigata

Muzică 
 Murakami, cântec al muzicienei rock Svetlana Surganova din Rusia,
 Murakami,  cântec de pe albumul muzical din 2015, intitulat Without My Enemy What Would I Do al formației americane Made In Heights

Referințe

Vezi și 
 Murakami (nume), nume de familie japonez

Nume de familie japoneze